Per Gade har flere betydninger:

 Per Gade (fodboldspiller)
 Per Gade (professor)
 Per Gade (musiker)